Toto je seznam měst v Indonésii.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. října 1990 a 30. června 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie, zvláštní oblasti a distrikt hlavního města), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Austrálii
 Seznam měst na Filipínách
 Seznam měst v Malajsii
 Seznam měst v Papui Nové Guineji
 Seznam měst na Východním Timoru

Externí odkazy 
 
 Central Bureau of Statistics
 City Population - počty obyvatel indonéských měst

Indonésie
 
města